

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Mullers“ beginnt.

Mullers 



 Müllers, Bernhard (* 1968), deutscher Organist und künstlerischer Leiter der Amberger Orgelmusik
 Müllers, Rudi (1895–1972), deutscher Maler, Radierer und Werbegrafiker

Mullersc 
 Müllerschön, Albrecht (* 1957), deutscher Autor und Personalreferent
 Müllerschön, Nikolai (* 1958), deutscher Filmregisseur, Produzent und Drehbuchautor